TSF (czołg)
 Port lotniczy Treviso
 Télécoms Sans Frontières